Васил Димитров Калоянов (роден на 13 юли 1988 г. в Бургас) е български футболист, нападател, който играе за Царско село (София).

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Родени през 1988 година
Футболисти на Черноморец (Бургас)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Созопол
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Футболисти на Септември (София)
Родени в Бургас
Футболисти на Царско село (София)